Анібаль Альсате (ісп. Aníbal Alzate; 31 січня 1933 — 31 березня 2016) — колумбійський футболіст, що грав на позиції захисника за «Депортес Толіма».
 Стівен Альсате (ісп. Steven Alzate, нар. 8 вересня 1998, Кемден) — колумбійський футболіст.